sepia – inaczej: mątwa, mięczak z gromady głowonogów
 Sepia Linnaeus, 1758 – rodzaj głowonogów z rodziny mątwowatych (Sepiidae)
 sepia – barwnik otrzymywany z gruczołu czernidłowego sepii-głowonoga
 sepia – technika stosowana w fotografii
 SEPIA – instrument obserwacyjny w Atacama Pathfinder Experiment